Ehle steht für:
 den Elbe-Nebenfluss Ehle
 einen Nebenfluss der Bode

Ehle ist der Familienname folgender Personen:

 Irmgard Ehle (1969–2007), deutsche Badmintonspielerin
 Jennifer Ehle (* 1969), Schauspielerin
 Jürgen Ehle (* 1956), deutscher Musiker, Komponist und Produzent
 Jürgen Ehle (Admiral), deutscher Flottillenadmiral und Leiter Arbeitsbereich Militärpolitik, Ständige Vertretung bei der Europäischen Union
 Timo Ehle (* 1970), deutscher Fußballspieler

EHLE steht für:
 Flughafen Lelystad in den Niederlanden als ICAO-Code

Siehe auch:
 Ele

EHLE